Фабри́чне — село в Україні, у Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області. Населення становить 151 осіб.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 713-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Запорізької області» увійшло до складу Токмацької міської громади.

Село тимчасово окуповане російськими військами 24 лютого 2022 року в ході російсько-української війни.

Географія 
Село Фабричне знаходиться на лівому березі річки Токмак, вище за течією на відстані 1,5 км розташоване село Снігурівка, нижче за течією на відстані 2,5 км розташоване село Лугівка. Через село проходить автомобільна дорога .

Історія 
 1864 — дата заснування як село Фабрікервізе.
 До 1871 року село входило в Молочанський менонітський округ Бердянського повіту.
 В 1945 році перейменоване в село Фабричне.

Сьогодення 
В даний час цегельний завод, побудований в селі ще німецькими колоністами, не працює і поступово руйнується..

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Фабричне

Села Запорізької області
Колишні німецькі колонії Запорізької області